Nedelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitta Nedelmann (* 1941), Soziologin und Hochschullehrerin 
 Carl Nedelmann (1867–1947), deutscher Kaufmann, Glasfabrikant in Mülheim an der Ruhr
 Carl Nedelmann (Psychoanalytiker) (1936–2016), deutscher Psychoanalytiker
 Ernst Nedelmann (1818–1888), deutscher Kaufmann in Mülheim an der Ruhr
 Johann Wilhelm Christoph Nedelmann (1754–1833), Kaufmann in Essen
 Wilhelm Nedelmann (1785–1862), Kaufmann, Stadtrat in Essen, Musiker und Komponist, Gründer des Essener Musikvereins, des heutigen Philharmonischen Chors Essen

Siehe auch:
 Needleman